Venushof steht für
Venushof (Emmingen-Liptingen), Ortsteil
Venushof (Graz), Edelhof